Der Senat Schütz II  war vom 20. April 1971 bis zum 24. April 1975 die Regierung von West-Berlin.

Einzelnachweise 

Schutz 2
Kabinett mit SPD-Beteiligung
Politik (West-Berlin)